Maslin () – rosyjskie nazwisko.

Znani przedstawiciele 
 Aleksandr Maslin – radziecki historyk filozofii
 Janet Maslin – amerykańska dziennikarka
 Michaił Maslin – rosyjski historyk filozofii

Zobacz też 
 Maslina Strana

Rosyjskie nazwiska